Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 1996 probíhala v areálu Stone Mountain Tennis Center, ležícím ve městě Stone Mountain. Soutěž se konala v období od 23. července do 1. srpna 1996 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem.

Obhájkyní zlaté medaile z předchozí olympiády byla Američanka Jennifer Capriatiová, která na hrách nestartovala.

Olympijský turnaj 
Premiérově od znovuzařazení tenisu do olympijského programu v roce 1988 nebyly hrány kvalifikace ani předkvalifikace. Do dvouhry nastoupilo 64 tenistek. Z elitní světové desítky na atlanstské dvorce nezavítaly úřadující světová jednička a olympijská vítězka Steffi Grafová z Německa a sedmá hráčka Chanda Rubinová ze Spojených států.

Premiérový olympijský start zaznamenala bývalá první hráčka světa a druhá žena klasifikace Monika Selešová, jež po naturalizaci reprezentovala Spojené státy. Její cestu pavoukem ve čtvrtfinále ukončila světová šestka Jana Novotná v třísetovém dramatu, když o postupující rozhodl až závěr posledního dějství poměrem 8–6.<ref>{{Citace elektronického periodika
 | příjmení = 
 | jméno = 
 | autor = 
 | odkaz na autora = 
 | spoluautoři = 
 | titul = Seles Loses To Novotna Seles Went Down, 7-5, 3-6, 8-6. ``she Played Better Than I Did At Crunch Time, The American Said.
 | periodikum = Philly.com
 | odkaz na periodikum = 
 | datum vydání = 1996-07-30
 | datum aktualizace = 
 | datum přístupu =  2015-08-23
 | ročník = 
 | číslo = 
 | strany = 
 | url = http://articles.philly.com/1996-07-30/sports/25620605_1_novotna-seles-sweden-s-christa-backman-china-s-yang-jianping
 | issn = 
}}</ref>

Olympijskou vítězkou se stala 20letá americká světová desítka Lindsay Davenportová, která ve finále zdolala obhájkyni bronzového kovu a třetí nasazenou Arantxu Sánchezovou Vicariovou po setech 7–6 a 6–2. Američanka tak olympijskou účastí navázala na otce Winka Davenporta, jenž byl členem amerického volejbalového týmu na LOH 1968.. Davenportová hrála silový a nátlakový tenis v kontrastu s protiháčkou, která se snažila o delší výměny a čekala na chybu. Sánchezová Vicariová zahrála přesto 39 nevynucených chyb, jen o dvě méně než šampionka. V předchozích pěti vzájemných utkáních Španělka ztratila pouze jeden set. Davenportová k titulu uvedla: „Zisk jakékoli medaile bylo mimo očekávání mých rodičů, stejně jako mimo mé. Není to tak dlouho, kdy jsem ani neuvažovala, že bych se mohla stát částí týmu … Tohle pro mne znamená všechno. Už nezáleží na tom, co se stane v mém životě. Navždy budu zlatá medailistka.“

Poražené semifinalistky odehrály poprvé od roku 1924 utkání o bronzovou medaili. Vítězně z něho vyšla Češka Jana Novotná po výhře nad americkou osmou hráčkou žebříčku Mary Joe Fernandezovou. V 57minutvé úvodní sadě měla Američanka dva setboly, které nevyužila. První za stavu her 5–3 a druhý v tiebreaku při bilanci míčů 6:5. Po zápase k tomu sdělila: „Pokaždé, když jsem se dostala k setbolu, Jana odpověděla výborným míčem. Hrála příliš dobře''.“ Ve druhé sadě Češka prolomila podání Fernandezové, aby se ujala vedení 5–4 na gamy. Zápas pak doservírovala do vítězného konce.

Nasazení hráček 

| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=10
| RD1-seed4=8
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3=8

| RD1-seed5=9
| RD1-team5=
| RD1-score5-1=7
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=4
| RD1-team6=
| RD1-score6-1=5
| RD1-score6-2=3
| RD1-score6-3= 

| RD1-seed7=7/Alt
| RD1-team7=| RD1-score7-1=3
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3=6
| RD1-seed8=2
| RD1-team8=
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3=3

| RD2-seed1=6
| RD2-team1=
| RD2-score1-1=4
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2=3
| RD2-team2=

 Horní polovina 
 1. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| team-width=210

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Alt
| RD1-team03=| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=Alt
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=Alt
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=2

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=13
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=15
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Alt
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=r
| RD1-seed16=6
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Alt
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Alt
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=0
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=13
| RD2-team04=| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=15
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=6
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=13
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=10
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Alt
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=8
| RD1-team16=| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=3
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=11
| RD2-team04=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Alt
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=4
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=5
| RD2-team01=| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=9
| RD2-team04=| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=16
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=4
| RD2-team08=| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=5
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=9
| RD3-team02=| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=6

| RD3-seed03=16
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=4
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=9
| RD4-team01=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=7
| RD2-seed04=12
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=5

| RD2-seed05=14
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=7/Alt
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2='''7
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=7/Alt
| RD4-team01=

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1996